Сколок — посёлок в Аркадакском районе Саратовской области. Посёлок входит в состав Большежуравского сельского поселения.

География
Расположен на левом берегу Хопра. Ближайшие населённые пункты — деревня Подрезенка и село Большая Журавка.

Население

История 
В 1960—1970-х годах посёлок Сколок входил в состав Подгоренского сельсовета с центром в селе Подгорное. По данным 1976 года, в посёлке проживало около 320 человек.

Примечания 

Населённые пункты Аркадакского района
Переименованные населённые пункты Саратовской области